Torrents:
Torrent de Castellar (Berguedà): torrent situat a la comarca del Berguedà.
Torrent de Castellar (Garrotxa): torrent situat a la comarca de la Garrotxa.